Okręty US Navy o nazwie USS  "Tillamook":
 Pierwszy USS "Tillamook" (AT-16), wcześniej Tug No. 16, później YT-122, później YTM-122. W służbie w latach 1914-1947.
 Drugi USS "Tillamook" (SP-269), później USS SP-269. Był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.
 Trzeci USS "Tillamook" (ATA-192), wcześniej USS ATA-192, był holownikiem. W służbie w latach 1945-71.

Tillamook